FK Lokomotiv Moskva (rusky: Футбольный клуб «Локомотив» Москва, Futbolnyj klub Lokomotiv Moskva) je ruský fotbalový klub sídlící v Moskvě. Založen byl v roce 1922 původně jako Kazanka Moskva (Moskovsko-Kazaňskaja železnaja doroga Moskva). Klub je plně vlastněn státní železniční společností Rossijskije železnyje dorogi (RŽD).

Lokomotiv patří mezi úspěšnější ruské týmy v Evropě, dvakrát se totiž dostal ze základních skupin Ligy mistrů.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Lokomotiv s kapacitou 28 800 diváků.

Historie 
Po založení klubu v roce 1922 se stal tým Lokomotivu prvním, kdo vyhrál premiérový ročník Sovětského poháru v roce 1936. Sovětskou nejvyšší ligovou soutěž ale nikdy neopanoval. V roce 1959 přibyla do klubové vitríny další, druhá trofej ze Sovětského poháru. Během éry SSSR byl Lokomotiv považován za pátý, zaostávající celek z Moskvy za čtveřicí CSKA, Spartakem, Dynamem a Torpedem.

Roku 1986 se stal trenérem Jurij Sjomin, který v letech 2002 a 2004 dovedl Železničáře k titulu. Ačkoli odešel roku 2005 k ruské reprezentaci, o dva roky později se vrátil, tentokráte do funkce klubového prezidenta. Roku 2007 se Lokomotiv dopracoval do finále národního poháru, ve kterém v prodloužení zdolal 1:0 FK Moskva.
Roku 2010 se Jurij Sjomin opět ujal trenérských povinností a skončil v lize nejprve čtvrtý a pak pátý. Přesto byl prezidentkou klubu Olgou Smorodskou, první ženou na této pozici v ruském fotbale, odvolán. Do té doby nejhorší ligové umístění (9. místo) přišlo v roce 2013 s trenérem Slavenem Bilićem.
Prezidentka Smorodskaja skončila roku 2016, načež její nástupce Ilja Gerkus přizval Sjomina zpět.

V dubnu roku 2021 postoupil Lokomotiv do finále domácího poháru, poté co v semifinále porazil 3:0 CSKA Moskva. Dosáhl tak desátého soutěžního vítězství po sobě a přiblížil se své vlastní nejdelší sérii 11 výher z roku 1995, kdy mužstvo pod vedením Jurije Sjomina zdolalo kromě jiného Bayern Mnichov.

Historické názvy 

Zdroj:

 1922 – Kazanka Moskva (Moskovsko-Kazaňskaja železnaja doroga Moskva)
 1924 – KOR Moskva (Klub Oktjabrskoj revoljucii Moskva)
 1931 – Kazanka Moskva (Moskovsko-Kazaňskaja železnaja doroga Moskva)
 1936 – FK Lokomotiv Moskva (Futbolnyj klub Lokomotiv Moskva)

Získané trofeje

Premier Liga ( 3× )
 2002, 2004, 2017/18
 Ruský fotbalový pohár ( 8× )
 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17, 2018/19
 Ruský Superpohár ( 2× )
 2003, 2005

Sovětský svaz 
 Sovětský fotbalový pohár ( 2× )
 1936, 1957

Soupiska 
Aktuální k datu: 22. květen 2020

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- align=center style="background:#800000; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=12| Sovětský svaz (1936 – 1991)
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|-
!Sezóny
!Liga
!Úroveň
!width="33"|Z
!width="33"|V
!width="33"|R
!width="33"|P
!width="33"|VG
!width="33"|OG
!width="33"|B
!width="33"|+/-
!Pozice
|-
| 1936 ()
| Gruppa A
| 1 || 6 || 2 || 0 || 4 || 7 || 11 || -4 || 10 
|align=center| 5.
|-
| 1936 ()
| Gruppa A
| 1 || 7 || 4 || 0 || 3 || 18 || 14 || +4 || 15 
|align=center| 4.
|-
| 1937
| Gruppa A
| 1 || 16 || 5 || 5 || 6 || 18 || 20 || -2 || 31 
|align=center| 6.
|-
| 1938
| Gruppa A
| 1 || 25 || 12 || 6 || 7 || 44 || 37 || +7 || 30 
|align=center| 8.
|-
| 1939
| Gruppa A
| 1 || 26 || 12 || 6 || 8 || 42 || 39 || +3 || 30 
|align=center| 5.
|-
| 1940
| Gruppa A
| 1 || 24 || 10 || 5 || 9 || 36 || 52 || -16 || 25 
|align=center| 6.
|-
|colspan=12|Sovětské soutěže se v letech 1941 – 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce.
|-
| 1945
| Pervaja gruppa
| 1 || 22 || 1 || 3 || 18 || 14 || 54 || -40 || 5 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 12.
|-
| 1946
| Vtoraja gruppa - Južnaja podgruppa
| 2 || 24 || 10 || 6 || 8 || 46 || 33 || +13 || 26 
|align=center| 7.
|-
| rowspan=2|1947
| Vtoraja gruppa - Centralnaja zona
| rowspan=2|2
| 28 || 21 || 3 || 4 || 56 || 22 || +34 || 45 
|align=center| 1.
|-
| Final
| 5 || 4 || 1 || 0 || 11 || 4 || +7 || 9 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1948
| Pervaja gruppa
| 1 || 26 || 10 || 4 || 12 || 38 || 64 || -26 || 24 
|align=center| 7.
|-
| 1949
| Pervaja gruppa
| 1 || 34 || 11 || 8 || 15 || 59 || 56 || +3 || 30 
|align=center| 11.
|-
| 1950
| Klass A
| 1 || 36 || 11 || 8 || 17 || 41 || 73 || -32 || 30 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 15.
|-
| 1951
| Klass B
| 2 || 34 || 19 || 10 || 5 || 72 || 38 || +34 || 48 
|align=center bgcolor=#ace1af| 3.
|-
| 1952
| Klass A
| 1 || 13 || 5 || 2 || 6 || 19 || 21 || -2 || 12 
|align=center| 9.
|-
| 1953
| Klass A
| 1 || 20 || 6 || 6 || 8 || 21 || 28 || -7 || 18 
|align=center| 6.
|-
| 1954
| Klass A
| 1 || 24 || 7 || 7 || 10 || 21 || 23 || -2 || 21 
|align=center| 10.
|-
| 1955
| Klass A
| 1 || 22 || 9 || 7 || 6 || 32 || 27 || +5 || 25 
|align=center| 5.
|-
| 1956
| Klass A
| 1 || 22 || 5 || 8 || 9 || 38 || 28 || +10 || 18 
|align=center| 10.
|-
| 1957
| Klass A
| 1 || 22 || 12 || 4 || 6 || 39 || 27 || +12 || 28 
|align=center| 4.
|-
| 1958
| Klass A
| 1 || 22 || 9 || 6 || 7 || 48 || 34 || +14 || 24 
|align=center| 5.
|-
| 1959
| Klass A
| 1 || 22 || 12 || 5 || 5 || 42 || 25 || +17 || 29 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| rowspan=2|1960
| Klass A – sk. B
| rowspan=2|1
| 20 || 11 || 5 || 4 || 31 || 27 || +4 || 27 
|align=center| 2.
|-
| Turnij za 1-6 mesta
| 10 || 3 || 1 || 6 || 14 || 19 || -5 || 7 
|align=center| 5.
|-
| rowspan=2|1961
| Klass A – sk. A
| rowspan=2|1
| 20 || 9 || 8 || 3 || 35 || 23 || +12 || 26 
|align=center| 2.
|-
| Turnij za 1-10 mesta
| 30 || 13 || 12 || 5 || 58 || 42 || +16 || 38 
|align=center| 5.
|-
| rowspan=2|1962
| Klass A – sk. A
| rowspan=2|1
| 20 || 5 || 5 || 10 || 21 || 32 || -11 || 15 
|align=center| 8.
|-
| Turnij za 13-22 mesta
| 18 || 7 || 8 || 3 || 27 || 18 || +9 || 22 
|align=center| 13.
|-
| 1963
| Pervaja gruppa A
| 1 || 38 || 5 || 19 || 14 || 37 || 54 || -17 || 29 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 17.
|-
| rowspan=2|1964
| Vtoraja gruppa A – sk. B
| rowspan=2|2
| 26 || 11 || 10 || 5 || 28 || 21 || +7 || 32 
|align=center| 3.
|-
| Turnij za 1-14 mesta
| 26 || 13 || 9 || 4 || 32 || 23 || +9 || 35 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1965
| Pervaja gruppa A
| 1 || 32 || 8 || 8 || 16 || 37 || 48 || -11 || 24 
|align=center| 15.
|-
| 1966
| Pervaja gruppa A
| 1 || 36 || 11 || 5 || 20 || 34 || 49 || -15 || 27 
|align=center| 17.
|-
| 1967
| Pervaja gruppa A
| 1 || 36 || 7 || 14 || 15 || 33 || 37 || -4 || 28 
|align=center| 17.
|-
| 1968
| Pervaja gruppa A
| 1 || 38 || 10 || 17 || 11 || 35 || 39 || -4 || 37 
|align=center| 10.
|-
| rowspan=2|1969
| Pervaja gruppa A – sk. B
| rowspan=2|1
| 18 || 2 || 6 || 10 || 13 || 25 || -12 || 10 
|align=center| 10.
|-
| Turnij za 15-20 mesta
| 34 || 8 || 9 || 17 || 33 || 47 || -14 || 25 
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 18.
|-
| 1970
| Pervaja gruppa A
| 2 || 42 || 20 || 10 || 12 || 53 || 39 || +14 || 50 
|align=center| 4.
|-
| 1971
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 25 || 12 || 5 || 81 || 33 || +48 || 62 
|align=center bgcolor=#ace1af| 2.
|-
| 1972
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 6 || 9 || 15 || 29 || 48 || -19 || 21 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 15.
|-
| 1973
| Pervaja liga
| 2 || 38 || 20 || 8 || 10 || 47 || 32 || +15 || 46 
|align=center| 3.
|-
| 1974
| Pervaja liga
| 2 || 38 || 23 || 7 || 8 || 73 || 33 || +40 || 53 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1975
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 7 || 12 || 11 || 28 || 33 || -5 || 26 
|align=center| 11.
|-
| 1976 ()
| Vysšaja liga
| 1 || 15 || 3 || 3 || 9 || 17 || 23 || -6 || 9 
|align=center| 15.
|-
| 1976 ()
| Vysšaja liga
| 1 || 15 || 6 || 3 || 6 || 13 || 13 || 0 || 15 
|align=center| 8.
|-
| 1977
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 9 || 14 || 7 || 27 || 25 || +2 || 32 
|align=center| 6.
|-
| 1978
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 7 || 9 || 14 || 26 || 40 || -14 || 22 
|align=center| 15.
|-
| 1979
| Vysšaja liga
| 1 || 34 || 8 || 12 || 14 || 44 || 57 || -13 || 24 
|align=center| 12.
|-
| 1980
| Vysšaja liga
| 1 || 34 || 8 || 9 || 17 || 34 || 44 || -10 || 25 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 18.
|-
| 1981
| Pervaja liga
| 2 || 46 || 21 || 15 || 10 || 65 || 41 || +24 || 54 
|align=center| 3.
|-
| 1982
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 21 || 13 || 8 || 63 || 32 || +31 || 54 
|align=center| 4.
|-
| 1983
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 13 || 13 || 16 || 51 || 47 || +4 || 38 
|align=center| 15.
|-
| 1984
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 17 || 13 || 12 || 44 || 37 || +7 || 46 
|align=center| 6.
|-
| 1985
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 16 || 11 || 15 || 52 || 51 || +1 || 43 
|align=center| 6.
|-
| 1986
| Pervaja liga
| 2 || 46 || 21 || 11 || 14 || 63 || 48 || +15 || 53 
|align=center| 6.
|-
| 1987
| Pervaja liga
| 2 || 42 || 23 || 13 || 6 || 59 || 26 || +33 || 58 
|align=center bgcolor=#ace1af| 2.
|-
| 1988
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 10 || 12 || 8 || 35 || 29 || +6 || 30 
|align=center| 7.
|-
| 1989
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 7 || 9 || 14 || 20 || 32 || -12 || 23 
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 15.
|-
| 1990
| Pervaja liga
| 2 || 38 || 19 || 9 || 10 || 52 || 34 || +18 || 47 
|align=center bgcolor=#ace1af| 4.
|-
| 1991
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 5 || 8 || 17 || 18 || 47 || -29 || 18 
|align=center| 16.
|- align=center style="background:#800000; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=12| Rusko (1992 – )
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|-
!Sezóny
!Liga
!Úroveň
!width="33"|Z
!width="33"|V
!width="33"|R
!width="33"|P
!width="33"|VG
!width="33"|OG
!width="33"|B
!width="33"|+/-
!Pozice
|-
| rowspan=2|1992
| Vysšaja liga – sk. A
| rowspan=2|1
| 18 || 9 || 6 || 3 || 23 || 14 || +9 || 24 
|align=center| 2.
|-
| Turnij za 1-8 mesta
| 14 || 5 || 5 || 4 || 14 || 15 || -1 || 15 
|align=center| 4.
|-
| 1993
| Vysšaja liga
| 1 || 34 || 14 || 11 || 9 || 45 || 29 || +16 || 39 
|align=center| 5.
|-
| 1994
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 12 || 12 || 6 || 49 || 28 || +219 || 36 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 1995
| Vysšaja liga
| 1 || 30 || 20 || 5 || 5 || 52 || 23 || +29 || 65 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 1996
| Vysšaja liga
| 1 || 34 || 15 || 10 || 9 || 46 || 31 || +15 || 55 
|align=center| 6.
|-
| 1997
| Vysšaja liga
| 1 || 34 || 15 || 9 || 10 || 47 || 37 || +10 || 54 
|align=center| 5.
|-
| 1998
| Vysšij divizion
| 1 || 30 || 16 || 7 || 7 || 45 || 28 || +17 || 55 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 1999
| Vysšij divizion
| 1 || 30 || 20 || 5 || 5 || 62 || 30 || +32 || 65 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 2000
| Vysšij divizion
| 1 || 30 || 18 || 8 || 4 || 50 || 20 || +30 || 62 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 2001
| Vysšij divizion
| 1 || 30 || 16 || 8 || 6 || 53 || 24 || +29 || 56 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 2002
| Premier Liga
| 1 || 30 || 19 || 9 || 2 || 46 || 14 || +32 || 66 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2003
| Premier Liga
| 1 || 30 || 15 || 7 || 8 || 54 || 33 || +21 || 52 
|align=center| 4.
|-
| 2004
| Premier Liga
| 1 || 30 || 18 || 7 || 5 || 44 || 19 || +25 || 61 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2005
| Premier Liga
| 1 || 30 || 14 || 14 || 2 || 41 || 18 || +23 || 56 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 2006
| Premier Liga
| 1 || 30 || 15 || 8 || 7 || 47 || 34 || +13 || 53 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 2007
| Premier Liga
| 1 || 30 || 11 || 8 || 11 || 39 || 42 || -3 || 41 
|align=center| 7.
|-
| 2008
| Premier Liga
| 1 || 30 || 13 || 8 || 9 || 37 || 32 || +5 || 47 
|align=center| 7.
|-
| 2009
| Premier Liga
| 1 || 30 || 15 || 9 || 6 || 43 || 30 || +13 || 54 
|align=center| 4.
|-
| 2010
| Premier Liga
| 1 || 30 || 13 || 9 || 8 || 34 || 29 || +5 || 48 
|align=center| 5.
|-
| 2011/12
| Premier Liga
| 1 || 44 || 18 || 12 || 14 || 59 || 48 || +11 || 66 
|align=center| 7.
|-
| 2012/13
| Premier Liga
| 1 || 30 || 12 || 7 || 11 || 39 || 36 || +3 || 43 
|align=center| 9.
|-
| 2013/14
| Premier Liga
| 1 || 30 || 17 || 8 || 5 || 51 || 23 || +28 || 59 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 2014/15
| Premier Liga
| 1 || 30 || 11 || 10 || 9 || 31 || 25 || +6 || 43 
|align=center| 7.
|-
| 2015/16
| Premier Liga
| 1 || 30 || 14 || 8 || 8 || 43 || 33 || +10 || 50 
|align=center| 6.
|-
| 2016/17
| Premier Liga
| 1 || 30 ||  10||	12||	8||	39||27||+12  ||	42
|align=center| 8.
|-
| 2017/18
| Premier Liga
| 1 || 30 || 18||	6||	6||	41||21|| +20  ||	60
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2018/19
| Premier Liga| 1 || 30 ||16||	8||	6||	45||28||+17  ||	56|align=center bgcolor=silver| 2.|-
| 2019/20
| Premier Liga
| 1 || 30 ||  16||	9||	5||	41||29||+12   ||	57|align=center bgcolor=silver| 2.|-
| 2020/21
| Premier Liga
| 1 || 30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|align=center| 
|}

 Účast v evropských pohárech 

 Lokomotiv-2 Moskva Lokomotiv-2 Moskva byl rezervním týmem moskevské Lokomotivy. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2010, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2014.

 Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

 Lokomotiv-d Moskva Lokomotiv-d Moskva, později znám také pod názvem Lokomotiv-2 Moskva''', byl druhým rezervním týmem moskevské Lokomotivy. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2000, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 12. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu na Eurofotbal.cz
 Profil klubu na Transfermarkt.com  
 Profil klubu na UEFA.com 

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922

Sportovní kluby v Moskvě
Fotbal v Moskvě